Ganges est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Ganges, commune française du département de l'Hérault ;
 , ville canadienne de l'île Saltspring dans la province de Colombie-Britannique ;
 , secteur non constitué en municipalité dans le Comté de Richland et l’État de l'Ohio aux États-Unis ;
 , township de l’État du Michigan aux États-Unis ;
 Banc Ganges, atoll submergé dans l'océan Indien au sud-ouest de l'archipel des Chagos ;
 Ganges Chasma, canyon du système Valles Marineris sur Mars.

Navires

Navires de la Nourse Line 
 , plusieurs navires de la British Royal Navy :
  , premier navire de la compagnie maritime anglaise  à porter le nom Ganges, construit en 1861 ;
 , deuxième navire de la compagnie maritime Nourse Line à porter le nom Ganges, construit en 1882 ;
 , troisième navire de la compagnie maritime Nourse Line à porter le nom Ganges, construit en 1906.

Navires de guerre 
 , classe de navires de ligne de 74 canons de la Royal Navy britannique.
 , vaisseau marchand américain construit en 1794.

Autres navires 
 , plusieurs navires de la Compagnie britannique des Indes orientales.
 , plusieurs navires de l'Âge de la voile.
 , navire de charge britannique en service entre 1954 et 1972.
 , vaisseau spatial fictif de la série Star Trek : Deep Space 9 dans l'épisode 3  de la saison 1.